Szwajcaria:
 Seen – dzielnica Winterthur
 Seen – szwajcarska nazwa gminy Seon w kantonie Argowia, w okręgu Lenzburg

Osoby:
 Seen – amerykański artysta

Inne:
 Seen - ród
 SEEN – Sieć Badawcza SEEN (SE European Bird Migration Network) 

Zobacz też:
 Sien